

Cinema 
 Undone – film del 2001 diretto da Kandeyce Jorden

Letteratura 
 Facile come la morte (Undone) – romanzo di Michael Kimball, n. 2593 de Il Giallo Mondadori
 Undone – romanzo di Karin Slaughter del 2009

Musica 
 Undone (The Sweater Song) – singolo dei Weezer del 1994, dall'album Weezer
 Undone – traccia di Lost Dogs dei Pearl Jam del 2003
 Undone – album dei MercyMe del 2004
 Undone – traccia di This Is Us dei Backstreet Boys del 2009

Televisione 
 Undone – serie animata statunitense del 2019